Francesco Bianchi (1447-1510), un peintre italien ;
Francesco Bianchi (1682-1742), un architecte romain ;
Francesco Bianchi (1752-1810), un compositeur italien ;
Francesco Saverio Bianchi (1827-1906), un sénateur italien ;
Francesco Bianchi, athlète italien.

Voir aussi